Оптимизация е термин, който може да се отнася за:
 Математическа оптимизация, намиране на оптимум на дадена функция;
 Оптимизация (компютърни науки), подобряване на една система, така че да се намали натоварването ѝ, пропускателната способност, изискванията по отношение на паметта или друга характеристика;
 Оптимизация за търсачки, в интернет маркетинга, методики, целящи да подобрят позицията на даден сайт в резултатите на машините за търсене.